Altoona, une variante de Altona, est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :
 Altoona, une localité à cheval sur le comté de Blount et le Comté d'Etowah dans l'Alabama ;
 Altoona, une localité du comté de Lake en Floride ;
 Altoona, une localité du comté de Polk dans l'Iowa ;
 Altoona, une localité du comté de Wilson au Kansas ;
 Altoona, une localité du comté de Blair en Pennsylvanie ;
 Altoona, une localité de l'État de Washington ;
 Altoona, une localité du comté d'Eau Claire dans le Wisconsin.

Voir aussi